Abram-Daniel Meystre (1812-1870), avocat, préfet et personnalité politique suisse ;
 Charles Meystre (1925-2013), artiste-peintre suisse ;
 Serge Meystre (1958-), champion suisse d'athlétisme handisport.